Зарубін Валентин Іванович (1867-1938) — український та російський дерматолог й венеролог, доктор наук, професор.
 Зарубін Іван Кіндратович (1835-1904) — професор Харківського університету.
 Зарубін Леонід Семенович (1926-2003) — український режисер, працював в жанрі лялькової анімації.
 Зарубін Олександр Миколайович (1881-1920) — політичний діяч, член УЦР, генеральний секретар пошти і зв'язку.

Російські прізвища
Сторінки зі списками однофамільців-тезок